Canale della Muzza – canale irriguo della Lombardia
 Muzza di Milano – frazione del comune italiano di Tavazzano con Villavesco
 Muzza Piacentina – frazione del comune italiano di Cavenago d'Adda
 Muzza Sant'Angelo o Muzza di Cornegliano – frazione del comune italiano di Cornegliano Laudense